Eine Peilstange bezeichnet

 eine Stange zum Ausmessen von Gewässertiefen, siehe Schlaggerte
 eine Hilfsvorrichtung an Kraftwagen, siehe Einparkhilfe